Manga: Personatge de Bola de Drac. Vegeu Cor Petit, Gran Rei dels Dimonis o Cor Petit Jr.
 Música: Piccolo Instrument de vent.